Жур-ан-Во () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Ноле. Округ коммуны — Бон.

Код INSEE коммуны — 21327.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 100 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 62 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 43 были экономически активными, 19 — неактивными (показатель активности — 69,4 %, в 1999 году было 57,4 %). Из 43 активных жителей работали 39 человек (22 мужчины и 17 женщин), безработных было 4 (2 мужчин и 2 женщины). Среди 19 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Жур-ан-Во  

Коммуны департамента Кот-д’Ор